Chaerefolium nitidum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Göran Wahlenberg, och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Chaerefolium nitidum ingår i släktet Chaerefolium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nitidum